La campanella puede referirse a distintas obras musicales:
al tercer movimiento del Concierto para violín n.º 2  de Paganini
a La campanella, obra para piano de Liszt inspirada en el anterior.